Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert-Lloyd (semifinali)
 Tracy Austin (campionessa)
 Billie Jean King (secondo turno)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Regina Maršíková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1979